BBB kan syfta på

 BBB – en tysk musikgrupp, se Bad Boys Blue
 BBB – en amerikansk ideell organisation, se Better Business Bureau
 BBB – en förkortningen bland slutanvändare för Bredbandsbolaget 
 BBB – ett svenskt bokförlag, se Bra Böcker
 BBB – IATA:s kod för en flygplats i Benson, Minnesota, USA, se Benson Municipal Airport